Черво́на Пре́сня, Кра́сна Пре́сня () — багатозначний термін.
Москва
 Червона Пресня — вулиця в Москві.
 Червона Пресня — одна з назв Пресненського району в Москві.
 «Червона Пресня» — машинобудівний завод в Москві; заснований у 1884 р. як «Механічний завод Грачова і К».
 Червона Пресня — Приволзький ювелірний завод «Червона Пресня» (ЗАТ ПЮЗ «Червона Пресня»), розташований у місті Приволзьк Івановської області.
 Червона Пресня — парк в Пресненському районі в Москві.
 «Червона Пресня» — стадіон в Пресненському районі в Москві.
 «Червона Пресня» — електродепо, що обслуговує Кільцеву лінію Московського метрополітену.
 «Червона Пресня» — назва футбольного клубу «Пресня» в 1978—1989 роках (у 1990 році — «Червона Пресня — Асмарал»).
 «Червона Пресня» — назва команди, що дала початок футбольному клубу «Спартак» (Москва).
Київ
Червона Пресня — колишня назва Щекавицької площі в Подільському районі Києва.

Населені пункти

Красна Пресня — село в Мендикаринському районі Костанайської області.

Красна Пресня — селище в Ковилкінському районі Мордовії.
 Красна Пресня — село в Калінінському районі Тверської області.

Див. також 
 Пресня
 «Краснопресненська» — станція Московського метрополітену.
 Краснопресненська набережна